Айла́ров (Айларова) — фамилия осетинского происхождения, образована от тюркского слова айлар, что в переводе означает «месяцы» («месяц», «луна»). Это слово используется в языках, имеющих тюркское происхождение, например, в татарском, киргизском, казахском, турецком и т. д.

Известные носители:
 Айларов, Амзор Николаевич (род. 1982) — российский футболист, полузащитник.
 Айларов, Заур Казбекович (род. 1991) — российский боксёр.
 Айларов, Измаил Харитонович (род. 1924) — осетинский поэт и прозаик.
 Айларов, Ирбек Викторович (1976) — российский дзюдоист.
 Айларов, Юрий Семёнович (1935—2015) — советский и российский тренер по боксу.

 Айларова, Галина Идыговна (род. 1953) — государственный деятель и учёный.